1700, het jaar
1700 (getal), het getal
NS 1700 (stoomlocomotief), een locomotieftype
1700 (elektrische locomotief), een locomotieftype